Contea di Menard o Menard County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Menard (Illinois)
 Contea di Menard (Texas)